La denominación Condado de Roscommon puede hacer referencia a los siguientes condados:

 Condado de Roscommon, condado estadounidense del estado de Míchigan.
 Condado de Roscommon, condado irlandés de la provincia de Connacht.